Lars Svensson, švedski hokejist, * 30. junij 1926, Stockholm, † 25. junij 1999, Stockholm.

Svensson je branil za klube UoIF Matteus-Pojkarna, AIK IF in Hammarby IF v švedski ligi. Za Švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je bil dobitnik bronaste medalje, in enem Svetovnem prvenstvu (brez olimpijskih iger), na katerem je bil dobitnik srebrne medalje. Za reprezentanco je branil na 52-ih tekmah.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| UoIF Matteus-Pojkarna
| Švedska liga
| 47/48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| UoIF Matteus-Pojkarna
| Švedska liga
| 49/50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| UoIF Matteus-Pojkarna
| Švedska liga
| 50/51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| UoIF Matteus-Pojkarna
| Švedska liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 52
|
| 7
| 8
|
|
|
|
| 2.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 55/56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti UoIF Matteus-Pojkarna
Hokejisti AIK
Hokejisti Hammarby IF